Армбруст ():

 Армбруст, Георг (1818—1869) — немецкий органист.
 Армбруст, Карл (1849—1896) — немецкий органист, его сын.

 Armbrust — противотанковый гранатомёт.